Риу-Фриу (Аркуш-де-Валдевеш) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Риу-Фриу (Браганса) — район в Португалии, входит в округ Браганса.